Зарудинецька сільська рада — Вінницька область, Немирівський район
 Зарудинецька сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ружинський район